Алёна А́пина (настоящее имя — Еле́на Евге́ньевна А́пина; род. 23 августа 1964, Саратов, СССР) — советская и российская эстрадная певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации (2002). Лауреат музыкальных премий «Овация», «Золотой граммофон» и «Песня года». Экс-солистка группы «Комбинация» (1988—1991).

Наиболее известные хиты певицы: «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым), «Песня о женской дружбе» (в дуэте с Лолитой), «Грешный миг» (в дуэте с Борисом Моисеевым).

Биография 

Родилась 23 августа 1964 года в городе Саратове. Отец — Евгений Викторович Лёвочкин — инженер, мать — Любовь Владимировна Лёвочкина — продавец, разошлись, когда Алёне было 10 лет.

Окончила музыкальную школу по классу фортепиано (на котором занималась с 5 лет), затем поступила в Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано. После окончания училища работала аккомпаниатором в клубе «Восток». Также работала в детской спортшколе — тапёром в секции художественной гимнастики. Поступила на факультет народного пения в Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, но ушла со 2-го курса.

1988—1991: группа «Комбинация», начало сольной карьеры 
Учась в консерватории, Елена получила предложение от старого знакомого — автора большинства песен «Комбинации» Виталия Окорокова, на время летних каникул подработать в музыкальной группе, и уже в 1988—1991 годах она солистка группы «Комбинация». В 1991 году начала сольную карьеру, записав песню «Ксюша», которая вскоре стала хитом. В дальнейшем Апина — солистка Московского государственного концертного объединения (Москонцерт).

В 1992 году выходит первый альбом Апиной Улица любви. В альбом вошёл и шлягер «Бухгалтер», которую исполняла группа «Комбинация», но так как Апина была автором слов песни, она посчитала, что вправе исполнять её параллельно с Комбинацией. Наибольший успех выпал на второй альбом Апиной Танцевать до утра (другое название — Всё не так просто, композитор альбома Аркадий Укупник), из которого все 8 треков стали хитами.

Зимой 1994 года Апина впервые в истории российской поп-музыки поставила мюзикл, который на то время назывался поп-романом «Лимита», где песни были сочинены поэтом Михаилом Таничем. Самая популярная композиция из цикла — «Узелки». Мюзикл прошёл с аншлагом 5 дней в Москве, и 5 дней в Санкт-Петербурге. Алла Пугачёва, известная тем, что крайне редко пишет рецензии, после посещения «Лимиты», осветила концерт в своём журнале «Алла».

1991—1998: взлёт популярности, дуэт с Муратом Насыровым 

Алёна Апина была популярной певицей в 90-х годах, выпускала по несколько альбомов за год, видеоклипы регулярно снимались и транслировались на телеканалах. Помимо клипов на ТВ, на радио находились в активной ротации её композиции, были в числе лидеров хит-парадов и включались в сборники Студии Союз.

В 1996 году при вручении премии «Звезда» песня «Узелки» была номинирована в категории «Лучшая песня» наряду с рядом песен других исполнителей. Победила песня «Семь тысяч над землёй» (Валерий Сюткин). В 1996 году участвовала в кампании «Голосуй или проиграешь» в поддержку кандидата в Президенты России Б. Н. Ельцина.

В 1997 году популярность Апиной подогревает песня «Электричка», которая попадает на первые строчки хит-парадов стран СНГ. В этом же году Апина записывает дуэт с начинающим певцом Муратом Насыровым «Лунные ночи» (русскоязычная перепевка известной песни «Ding a Dong» нидерландской группы Teach-In, но с другим текстом, написанным Апиной). В период с 1997 по 1998 гг. Апина и Насыров гастролируют за рубежом.

В 1998 году Апина становится лауреатом музыкальной премии «Овация» как лучшая солистка 1997 года.

1999—2000: работа на телевидении, участие в «Рождественских встречах Аллы Пугачёвой» с Лолитой 
В конце 90-х — начале 2000-х Апина вела воскресную программу «Полевая почта» на канале ТВ Центр, где вместе со съёмочной группой посещает разные уголки России.

В 2000 году записывает «Песню о женской дружбе» вместе со своей подругой Лолитой и уговаривает Аллу Пугачёву взять в программу «Рождественские встречи» дуэт, вместо своей заявленной сольной песни. В итоге Пугачёва согласилась и добавила в программу «Песню о женской дружбе» и вторым номером всё равно оставила сольную композицию Апиной.

В 2001 году вышел видеоклип Апиной на песню «Завтра», который высоко был отмечен каналом MTV и ротировался с пометкой «Эх, молодца!». Композиция была подарена певице музыкантами группы Иван Кайф (в их оригинальном варианте песня называлась «Ангел II»).

2001 год — настоящее время: рождение дочери, преподавание в школе, авторская передача 

В 2001 году у Алёны Апиной родилась дочь Ксения.

В 2002 году Алёне Апиной присвоили звание Заслуженной артистки России. Вскоре выходят песни «Чёрная помада (Никому не говори)», «Здравствуй, малыш» и «Белые ночи», но затем творческая активность Апиной снижается.

В 2007 году выходит её новый альбом «Самолёт на Москву». Большой сольный концерт певицы состоялся 29 февраля 2008 года в БКЗ «Космос», — это был последний концерт Апиной, на котором присутствовал автор текстов многих её песен Михаил Танич (ушедший из жизни через полтора месяца).

В 2007 году принимала участие в телешоу «Ты суперстар!» на телеканале НТВ.

В 2010 году артистка выпустила альбом «Ещё раз про любовь», записанный в стиле ретро-поп/русский шансон, и содержавший среди прочего три песни на стихи покойного поэта.

После 2012 года Апина впервые за почти 10 лет выпускает новое видео на композицию «С новым Годом, Бухгалтер». С марта 2013 года по июнь 2014 года певица была ведущей авторской программы «Интернационал с Алёной Апиной» на радио КП, где вместе со знаменитыми гостями ставили в эфир и обсуждали песни неизвестных исполнителей из народа, которые отправляют свои работы через интернет.

23 августа 2014 года, в 50-й день рождения певицы, в Конгресс-холле испанского курорта Марбелья, где в разгар лета отдыхает множество россиян, состоялся юбилейный концерт Апиной (специальный гость на сцене — Борис Моисеев). На концерте в Марбелье популярная певица с успехом исполнила шлягеры своей молодости. В 2015 по 2019 год являлась ведущей авторской программы ФаСоль на радио «Москва ФМ».

В 2012—2018 гг. Апина преподавала музыку в школе, где училась её дочь Ксения Иратова. Вопреки слухам об «уходе со сцены», певица посвящала этому занятию лишь два часа в неделю, сохраняя при этом свою сценическую и студийную активность.

В 2014 году артистка представила очередной альбом — «Мелодия» (на физическом носителе именовался просто Alena Apina), следующий в русле клубной танцевальной музыки. В 2018 году выходит альбом «Давай так», где Апина выступила как автор большинства текстов и музыки.

В 2021 году стала участником 2 сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Взгляды 
В интервью «Новым известиям» в 2006 году Алёна Апина рассказала о негативном отношении к доперестроечному советскому периоду, назвав возможность повторного прихода к власти коммунистов одной из причин, по которым она участвовала в предвыборной агитационной кампании Бориса Ельцина. При этом она подчеркнула, что не состоит ни в каких партиях и давно не ходит на выборы. Своими политическими кумирами певица назвала Ангелу Меркель и Кондолизу Райс, положительно оценив растущее влияние женщин на политику.

В 2019 году заявила, что не может определиться со своим мнением по вопросу Крыма. Сама Алёна Апина находится в базе данных сайта «Миротворец» и не может въезжать на Украину. По её словам, это связано с тем, что на концерте в Архангельске она выступала на фоне надписи «Крым наш!».

Личная жизнь 
В юности познакомилась с будущим композитором Виталием Окороковым, с которым в дальнейшем сотрудничала.
 Первый муж (1982—1983) — Валерий Арвидович Апин (род. 12 мая 1957; село Лесное, Восточно-Казахстанская область) — будущей певице было 18 лет, когда она вышла замуж за художника-графика латышского происхождения;  Его фамилия (Apiņi) переводится с латышского как «хмель» — если фамилию певицы перевести на русский, получится Хмелёва). Через полгода супруги развелись. В дальнейшем Валерий продолжил художественную и преподавательскую деятельность. В настоящее время — священнослужитель.
 Второй муж (1993—2017) — Александр Борисович Иратов (род. 9 ноября 1957, Москва) — главный редактор Главной редакции музыкальных программ Дирекции художественного вещания и кинопоказа ОАО «ТВ Центр», бывший продюсер Апиной, актёр, бизнесмен, кинопродюсер, кинорежиссёр, в 1986 году окончил Московский институт культуры. Алёна и Александр познакомились в 1991 году на музыкальном фестивале «Азбука России» в Ташкенте, который организовал Иратов совместно с телекомпанией «ВиД» на празднике Навруз, во дворце спорта, в котором выступала группа «Комбинация». Поскольку в гостиницах мест не нашлось, «Комбинацию» расселили в доме престарелых, чем артисты выразили недовольство. Александр урегулировал конфликт, в ходе этого процесса он и Алёна Апина познакомились. После этого Алёна покинула «Комбинацию», решив работать сольно.
В 1993 году Алёна была свидетельницей на свадьбе Татьяны Овсиенко и Владимира Дубовицкого; ещё одним свидетелем был Филипп Киркоров. После свадьбы друзей Апина и Иратов также узаконили отношения, на их свадьбе гостем был певец Андрей Державин. Осенью 2016 года Апина сообщила о разводе с Иратовым.
 Дочь — Ксения Александровна Иратова, родилась 7 декабря 2001 года, с помощью суррогатной матери. Имя ей выбрал брат, Андрей Иратов, в честь песни "Ксюша", с которой его мачеха начала сольную карьеру. Крёстным отцом стал Борис Моисеев, крёстной матерью — Татьяна, саратовская подруга Апиной, крёстная подарила золотой крестик, а крёстный — игрушки и постельное бельё. Ксения, поступив в РУДН на лечфак, хочет стать врачом.
 Пасынок — Андрей Александрович Иратов, сын Иратова от первого брака — организатор концертов Алёны Апиной.

Звания, премии, награды 

 1992 — Лауреат хит-парада года.
 1993 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Всё так не просто».
 1993 — Лауреат хит-парада года.
 1994 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Дружочек».
 1995 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Узелки».
 1997 — Лауреат премии «Серебряная калоша» за песню «Электричка» («Серебряный дождь»).
 1997 — Лауреат премии «Золотой граммофон» за песню «Электричка» («Русское радио»).
 1998 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Москвичи».
 1999 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Электричка».
 1999 — Лауреат премии «Золотой граммофон» за песню «Тополя» («Русское радио»).
 2000 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Тополя».
 2001 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Завтра».
 2002 — Заслуженная артистка Российской Федерации.
 2002 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Грешный миг» (в дуэте с Борисом Моисеевым).
 2002 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Она любила вишни».
 2003 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Пойдём со мной» (в дуэте с Татьяной Ивановой).
 2004 — Лауреат премии «Песня года» с песней «Параллельно любви».
 2004 — Лауреат музыкальной премии «Серебряный диск».
 2005 — Лауреат музыкальной премии «Супер диск».
 2007 — Кавалер ордена «Служение искусству» Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия».
 2012 — Вручен почётный знак губернатора Московской области за достижения в области культуры и благотворительные мероприятия.

Дискография 

  — «Улица любви»
  — «Танцевать до утра» (название виниловой версии — «Всё так не просто»)
  — «Пляжный сезон»
  — «Лимита»
  — «Пропащая душа»
  — «Соперница»
  — «Объяснение в любви
  — «Люби как я»
  — «Тополя»
  — «О судьбе и о себе»
  — «Пойдём со мной»
  — «Самолёт на Москву»
  — «Ещё раз про любовь»
  — «Мелодия» (название CD-версии — Alena Apina)
  — «Давай так»

Кино и телевидение 
 1990 — х/ф «Мордашка» (кинокомпания «Фора-фильм»)
 1996 — «Старые песни о главном» (ОРТ)
 1997 — «Старые песни о главном 2» (ОРТ)
 1997 — «Десять песен о Москве» (НТВ)
 1997 — «Старые песни о главном 3» (ОРТ)
 1998 — «Военно-полевой романс» (ТВ Центр)
 1998—2003 — т/п «Полевая почта» (ТВ Центр)
 2003 — т/с «Неотложка» («Президент-фильм») — Елена Анина
 2004 — т/с «Параллельно любви» (ЗАО «Студия ИГЛА»)
 2004 — т/с «Убить Бэллу» (ЗАО «Студия ИГЛА»)
 2005 — т/с «Девочка с севера» (ЗАО «Студия ИГЛА»)
 2006 — т/с «Провинциальные страсти» (ЗАО «Студия ИГЛА»)
 2007 — т/ш «Ты Суперстар!» (НТВ)
 2012 — т/с «Счастливы вместе» (ТНТ) — Ирина Басова
 2013 — т/ш «Живой звук» (Россия-1)
 2014—2015 — т/ш «Три аккорда» (Первый канал)
 2019 — т/с «Пекарь и красавица» (СТС) — камео
 2021 — т/ш «Суперстар! Возвращение» (НТВ)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Алёны Апиной
Личный аккаунт Алёны Апиной в Instagram
 Официальный сайт группы «Комбинация» 
 Алексей Мажаев Рецензия: Алёна Апина — «Давай так» *** InterMedia 08.03.18
 Жанна Немцова. Алена Апина: Мне нравится, когда женщины рулят // Deutsche Welle, 06.03.2019
 Владимир Полупанов Алёна Апина: «Любой брак — это несвобода» | Персона | Культура | Аргументы и Факты 23.08.2019

Артисты Москонцерта
Музыкальные педагоги России
Выпускники Саратовского хореографического училища
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Комбинация (группа)
Лауреаты премии «Овация»
Алёна Апина